Ломатиум, или Ломациум (; от ), — род многолетних травянистых растений семейства , распространённый в западной части Северной Америки.

Использование 
Некоторые виды Lomatium широко использовались индейцами Северо-Запада в качестве основного продукта питания.

Несколько видов, в том числе ,  и  известны своими крахмалистыми съедобными корнями. Они являются или являлись традиционной индейской едой, которая употреблялась в пищу приготовленной, высушенной или размолотой в муку.

Виды 
Род включает около 120 видов:

Примечания

Литература 
 

Зонтичные
Флора Северной Америки